Andrzej Oleś (1886-1952) – polski malarz
 Andrzej Oleś (1923–2014) – polski fizyk